Madonnetta ima više značenja:
 Madonnetta, Ascoli Piceno
 Madonnetta, Treviso